130-мм пушка M-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. Была создана конструкторским бюро завода № 172 в 1946—1950 годах и предназначалась для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов.

Описание 
М-46 была создана в составе нового дуплекса корпусной артиллерии со 152-мм пушкой М-47, предназначенной для замены 152-мм гаубицы-пушки образца 1937 года. Производство М-46, поначалу мелкосерийное, было начато на заводе № 172 в 1951 году и продолжалось по меньшей мере до 1971 года. Точное количество выпущенных орудий в открытых источниках не публиковалось, однако по подсчётам А. Широкорада было выпущено несколько тысяч единиц М-46. Копия М-46 также выпускалась в Китае, под обозначением Тип 59.

В 1950-х годах М-46 являлась наиболее дальнобойным орудием Советской армии, за исключением орудий большой и особой мощности и десятилетиями оставалась на вооружении, перейдя к ВС России. Также М-46 широко поставлялась на экспорт, как союзникам СССР по Организации Варшавского договора, так и третьим странам и использовалась десятками государств.

М-46 применялись в ряде локальных конфликтов, в том числе в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем, Вьетнамской войне и нескольких войнах на Ближнем Востоке.
По состоянию на 2016 год, М-46 всё ещё остаётся на вооружении ряда стран.

Конструкция

Боеприпасы и баллистика 

Заряжание: раздельно-гильзовое.

На вооружении

Современные операторы 

  — 36 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 10 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 48 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 62 Тип 59-1 (М-46), по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-46, по состоянию на 2017 год
  — 6 М-46 в неисправном состоянии, по состоянию на 2017 год
  — 12 М-46, по состоянию на 2017 год
  — >420 М-46, по состоянию на 2017 год
  Замбия — 18 М-46, по состоянии на 2021 год
  — 100 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 600 М-46, из них 500 на хранении, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-46 и Тип-59, по состоянию на 2017 год
  — 985 М-46, по состоянию на 2017 год
  —
  — 12 Тип-59 (М-46), по состоянию на 2017 год
  — 234 Тип 59/Тип 59-1 (М-46), по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-46, по состоянию на 2017 год
  Конго — 5 М-46, по состоянию на 2021 год
  — 42 Тип 59/Тип 59-1 (М-46), по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-46, по состоянию на 2017 год
  — 10 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 15 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 18 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 6 М-46, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-46, по состоянию на 2017 год
  — 16 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 7 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 12 М-46 и 12 Тип 59-1, по состоянию на 2017 год
  — 36 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 18 M-46, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество M-46, некоторые установлены на автомобили (Ган-трак), по состоянию на 2017 год
  — 75 М-46 и Тип 59-1, по состоянию на 2017 год
  — 6 М-46, по состоянию на 2017 год
  — 19 M-46H1, по состоянию на 2017 год
  — 36 M-46, по состоянию на 2017 год
  — 19 M-46, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество M-46, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество M-46 по состоянию на 2018 год

Бывшие операторы 

  — перешли к образовавшимся после распада странам
  — некоторое количество, по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — 61 орудие, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество, перешли к ФРГ/сняты с вооружения
  — 60 орудий, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2012 год
  — по сообщениям, некоторое количество по состоянию на 2012 год имеется на вооружении
  — 20 Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — 410 Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — 650 орудий на хранении, по состоянию на 2016 год
  — 15 Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — 30 Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — 40 Тип 59, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, перешли к образовавшимся после распада странам
  — 45 орудий в начале 1995 года

Где можно увидеть 

 В Музее отечественной военной истории в деревне Падиково, Истринский район, Московская область.
 На территории госпиталя для ветеранов войн в Перми по адресу: ул. Подлесная, 6.
 г. Ижевск. корпус 2, Ижевского Государственного Технического Университета

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 СОВЕТСКАЯ ТЯЖЁЛАЯ КОРПУСНАЯ (АРМЕЙСКАЯ) ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. 130-мм полевая пушка М-46

См. также 
 155-мм самоходная гаубица Нора Б-52 — САУ с орудием М-46.

Артиллерия калибра 130 мм
Артиллерия СССР
Артиллерия Вьетнамской войны
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»
Появились в 1950 году в СССР